

Toponyme 

Algérie
 Abra, une localité d'Algérie, selon l'article Abd El-Kader ;

Argentine
 Abra Grande, un stratovolcan  considéré comme éteint ;
 Abra Pampa, une ville, chef-lieu du département de Cochinoca ;

Burkina Faso
 Abra, une localité du département de Bourzanga ;
 Abra, une localité du département de Mané ;

Chili
 mine d'El Abra, une mine au Chili ;

Colombie
 El Abra, un site archéologique à l'est de Zipaquirá, une municipalité du département de Cundinamarca  ;

Espagne
 Bilbao Abra, une baie du Golfe de Gascogne ;

Philippines
 Abra, une province sur l'île de Luçon ; 

Planète Vénus
 Abra, un cratère de la planète Vénus ;

Patronyme 

 Charles-François Abra de Raconis (vers 1580-1646), un professeur de théologie ;
 Douglas Abra, un juge du Manitoba ;
 Sainte Abra (~300-367), une fille de Hilaire de Poitiers et évêque de Poitiers.

Prénom

Autres 
Abra peut aussi désigner :
 Abra, une chanteuse RnB américaine ;
 Abra, un bateau traditionnel utilisé dans les environs de Dubaï ;
 Abra, un genre biologique de mollusque bivalve ;
 Abra, une espèce de Pokémon.

Homonymie de prénom